Creed (kršćanski metal), glazbeni sastav iz Njemačke
Creed (alternativni rock), glazbeni sastav iz SAD-a
Creed (film), zadnji film serijala Rocky